Фи́нская война́:
 Русско-шведская война (1808—1809)
 Советско-финская война (1939—1940)
 Иногда советско-финской войной называют также военные действия СССР против финских и немецких войск в 1941—1944 годах на Севере в ходе Великой Отечественной войны. В российской и советской историографии конфликт рассматривается как один из театров Великой Отечественной войны, и термин применяется практически исключительно в переводной литературе.